Сергей Удачин:
 Удачин, Сергей Александрович (1903—1974) — академик ВАСХНИЛ.
 Удачин, Сергей Петрович (род. 1963) — основной владелец российской мясопромышленной компании «Парнас-М».